Williams County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Williams County (North Dakota)
 Williams County (Ohio)